Le nom de Peale est porté par une dynastie d'artistes et de scientifiques :

 Charles Peale (1709–1750) et Margaret Triggs (1709–1791).
  ├─> Charles Willson Peale (1741-1827) peintre, militaire et naturaliste américain.
  │       ├─> Premier mariage : Rachel (née Brewer) Peale (1744-1790).
  │       │        ├─> Margaret Janes Peale (1763-1763).
  │       │        ├─> James Willson Peale (1765-1767).
  │       │        ├─> Eleanor Peale (1770-1770).
  │       │        ├─> Margaret Van Bordley Peale (1772-1772).
  │       │        ├─> Raphaelle Peale (1774-1825), peintre américain de nature-morte. Mariage : Martha "Patty" McGlathery (1775-1852)
  │       │        ├─> Angelica Kauffmann Peale (1775-1853), femme peintre américaine. Mariage : Alexander Robinson (1751-1845)
  │       │        ├─> Rembrandt Peale (1778-1860), peintre américain néo-classique. Premier mariage : Eleanor May (née Short) Peale (1776-1836) ] Deuxième mariage : Harriet Cany (?-1869).
  │       │        │         ├─> Rosalba Carriera Peale (1799-1874), peintre et lithograveuse américaine.
  │       │        │         ├─> Michael Angelo Peale (1814-1833).
  │       │        │         ├─> Angelica Peale (?-?) et John Davidson Godman (1794-1830), naturaliste américain.
  │       │        │         └─> Emma Clara (1816–1839).
  │       │        ├─> Titian Ramsay Peale (premier du nom) (1780–1798).
  │       │        ├─> Rubens Peale (1784-1865), peintre américain. Mariage : Elizabeth Burd (née Patterson) Peale (1795-1864).
  │       │        │         ├─> Mary Jane Peale (1827-1902), peintre américain.
  │       │        │         └─> Charles W. Peale et Harriet (née Friel) Peale
  │       │        │                   └─> Albert Charles Peale (1849-1913), géologue et paléobotaniste américain.
  │       │        ├─> Sophonisba Angusciola Peale (1786-1859), peintre américaine. Mariage : Coleman Sellers (1781-1834).
  │       │        │         ├─> Anna Sellers (1824-1908).
  │       │        │         ├─> Coleman Sellers (1827-1907), ingénieur américain.
  │       │        │         └─> George Escol Sellers (1808-1899), inventeur américain.
  │       │        └─> Rosalba Carriera (1788-1790).
  │       ├─> Deuxième mariage : Elizabeth De Peyster (1765-1804)
  │       │         ├─> Vandyke Peale (1792-1792).
  │       │         ├─> Charles Linnaeus (1794-1832). Mariage : Christiana Runyon (?-1839).
  │       │         ├─> Benjamin Franklin Peale (1795-1870). Premier mariage : Eliza Greatrake ; Second mariage : Caroline E. Girard Haslam (?-1875).
  │       │         ├─> Sybilla Miriam (1797-1856). Mariage : Andrew Summers (1795-1843).
  │       │         ├─> Titian Ramsay Peale (1799-1885), artiste et naturaliste américain –  : Eliza Cecilia La Forgue (?-1846) ;  : Lucy Mullen.
  │       │         │          └─> Sybilla Merian Peale (1861-1861).
  │       │         └─> Elizabeth De Peyster Peale (1802-1857). Mariage : William Augustus Patterson (1792-1833).
  │       └─> Troisième mariage : Hannah More (1755-1821), écrivain et philanthrope américaine.
  ├─> Margaret Janes (1743-171788) -  : James McMordie (?-v. 1767) ;  : Nathaniel Ramsay (1741-1817).
  ├─> St. George Peale (1745-1788) – mariage : Elizabeth Emerson Callister (?-1786), deux filles.
  ├─> Elizabeth Digby Peale (1747-v1776) et Robert Polk (1744-1777).
  │       ├─> Margaret Jane (1766-?).  : James Stewart ;  : William Keith (v1765-?).
  │       ├─> Charles Peale Polk (1767–1822), peintre américain.  : Ruth Ellison ;  :  Brockenborough ;  : Ellen Ball Downman.
  │       └─> Elizabeth (Betsy Bordley Peale (1770-?).  : Septimus Claypoole (?-1798) ;  : Joseph Grove John Bend (?-1812).
  └─> James Peale (1749-1831), peintre américain.  : Mary Claypoole (1753-1829).
         ├─> Jane Ramsay Peale (1785-?). Mariage : Samuel Simes (?-1813).
         ├─> Maria (1787-1866).
         ├─> James Peale Jr. (1789–1876).  : Anna Dunn (?-1814) ;  : Sophonisba Peale (1801-1878).
         ├─> Anna Claypoole Peale (1791-1878), miniaturiste américaine.  : révérend William Staughton (1770-1829) ;  : général William Duncan (1772-1864).
         ├─> fille (1792-1793).
         ├─> Margaretta Angelica Peale (1795-1882), peintre américaine.
         └─> Sarah Miriam Peale (1800-1885), portraitiste américaine.

Notes

Source 
Lillian Miller, Sidney Hart, David C. Ward, Lauren E. Brown, Sara C. Hale et Leslie K. Reinhardt (dir.) (2000), The Selected Papers of Charles Willson Peale and His Family, volume 5 : The Autobiography of Charles Willson Peale. Yale University Press. 

Homonymie de patronyme